Mats Moraing era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jozef Kovalík ha sconfitto Jelle Sels con il punteggio di 7-6(8-6), 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Federico Coria (secondo turno)
  Tseng Chun-hsin (primo turno)
  Norbert Gombos (semifinale)
  Elias Ymer (semifinale)

  Dennis Novak (primo turno) 
  Jurij Rodionov (quarti di finale) 
  Filip Misolic (primo turno)  
  Marco Cecchinato (primo turno)

Qualificati 

  Benjamin Hassan (primo turno)
  Julian Lenz (secondo turno)
  Ivan Gakhov (secondo turno, ritirato)

  Lukáš Klein (quarti di finale) 
  Jelle Sels (finale) 
  Elmar Ejupović (secondo turno)

Wildcard 

  Lucas Miedler  (secondo turno)
  Lukas Neumayer (primo turno)

  Joel Schwärzler (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

NÖ Open 2022